«Time of Our Lives/Connected» () — это двойной сингл Пола ван Дайка. Песня «Time of Our Lives» была записана в сотрудничестве с британской рок-группой Vega 4. «Connected» участвовала в рекламной кампании Motorola и попала в саундтрек фильма Добро пожаловать в рай!.

Список композиций

CD версия 
 Radio Edit
 PVD Club Mix
 Motomix 05
 «Time of Our Lives» (Enhanced Video)

Грампластинка 
 PVD Club Mix
 Motomix 05

Чарты 

Синглы 2003 года
Песни Пола ван Дайка